Robin Grossmann (né le  à Aarau) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est membre du HC Bienne en LNA de Suisse depuis 2021.

Biographie 

Il commence sa carrière avec les Kloten Flyers puis il se joint aux HC Davos. En 2013, lors de son premier championnat du monde, il est médaillé d'argent.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003||Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A ||10 ||1 ||1 ||2 ||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004||Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A ||36 ||1 ||12 ||13 ||32 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005||Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A || 38|| 11|| 17|| 28|| 121|| 9|| 1|| 1|| 2|| 26
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Kloten Flyers ||LNA ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A || 45|| 9|| 34|| 43|| 150|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="3" |2006-2007|| Kloten Flyers|| LNA|| 15|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Bienne|| LNB|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A || 11|| 7|| 7|| 14|| 34|| 4|| 2|| 2|| 4|| 22
|-
|rowspan="2"| 2007-2008|| Kloten Flyers|| LNA|| 46|| 0|| 3|| 3|| 24||-|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Bienne|| LNB|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Davos|| LNA|| 50|| 3|| 13|| 16|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC Davos|| LNA|| 50|| 2|| 11|| 13|| 68|| 6|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2010-2011|| HC Davos|| LNA|| 50|| 5|| 16|| 21|| 72|| 14|| 2|| 4|| 6|| 28
|-
| 2011-2012|| HC Davos|| LNA|| 44|| 1|| 11|| 12|| 71|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || HC Davos || LNA || 46|| 3|| 9|| 12|| 92|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0 
|-
|2013-2014 || HC Davos || LNA || 43|| 0|| 7|| 7|| 59|| 6|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
|2014-2015 || EV Zoug || LNA || 50|| 4|| 22|| 26|| 83|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2015-2016 || EV Zoug || LNA || 49 || 3|| 10|| 13|| 30|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2016-2017 || EV Zoug || LNA || 42 || 2|| 8|| 10|| 34|| 15|| 1|| 2|| 3|| 35
|-
|2017-2018 || EV Zoug || LNA || 18 || 5 || 5 || 10 || 33 || 5 || 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2018-2019 || Lausanne HC || LNA || 49|| 6 || 10 || 16 || 26 || 12 || 0|| 4|| 4|| 46
|-
|2019-2020 || Lausanne HC || LNA || 43 || 1 || 5 || 6 || 36 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Lausanne HC || LNA || 50 || 4 || 10 || 14 || 22 || 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2021-2022|| HC Bienne || LNA ||  || 

|2005 ||  Suisse -18 ans  || CM -18 ans || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || -7 ||Relégué   
|-
|2007 ||  Suisse -20 ans  || CM -20 ans||  6 || 1 || 1 || 2 || 10 || -1 ||     
|-
|2013 ||  Suisse || CM || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || +1 ||  Médaille d'argent
|-
|2014 ||  Suisse || CM || 7 || 0 || 0 || 0 || 8 || 0 || 
|-
|2015 ||  Suisse || CM || 8 || 0 || 2 || 2 || 4 || -5 ||

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1987
Naissance à Aarau
Sportif argovien
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Davos
Joueur du EV Zoug
Joueur du Lausanne HC